Synagoge (Czernowitz) steht für:

 Israelitischer Tempel Czernowitz (1878)
 Große Synagoge (Czernowitz) (1853)
 Beit-Tefillah-Benjamin-Synagoge (1923)
 Korn-Synagoge (ca. 1900)
 Chassidische Synagoge (Sadagora) (1881) im Ortsteil Sadagora
 Große Synagoge (Sadagora) (ca. 1830) im Ortsteil Sadagora